Ярамаз () — сербская фамилия.

 Ярамаз, Неманья (род. 1991) — сербский баскетболист.
 Ярамаз, Огнен (род. 1995) — сербский баскетболист.